Орифия — древнегреческое имя.

 Орифия — дочь Эрехтея, похищенная Бореем
 Орифия (амазонка) — предводительница амазонок

 Орифия (трагедия) — трагедия Эсхила об Орифии, дочери Эрехтея